Ayako Kawasumi – doppiatrice giapponese
 Nahomi Kawasumi – calciatrice giapponese
 Taeko Kawasumi – ex calciatrice giapponese